Зе́льман:

Имя:
 Зельман —  мужское личное имя, вариант имени  и . Например:
 Пассов, Зельман Исаевич (1905—1940) — начальник советской внешней разведки (1938).
 Зельман (полное имя Зельман Очаковский; 1905—1945) — французский художник.

Фамилия:
 Зельман, Владимир Лазаревич (род. 1935) — советский и американский врач и учёный.

Другое:
 Зельман (Zelman) — персонаж пасхальных песен (haiłki) русинов в области Карпатских гор: «Zelman, Zelman, Zelmanowa żona», принуждающий девку выйти замуж за панского парня, хотя она вольна.

Примечания 

Имена еврейского происхождения